L'ús de les tic i de les pantalles pot derivar a contraprestacions si és fa malament, sobretot relacionades amb la salut, afectant en males posicions corporals o alteracions en el sistema nerviós. Els nens i nenes en són sensibles, així que les conseqüènices en ells poden ser més greus.

Consequències físiques i psíquiques 
Noelia Serrano i Mireia Relats, professores d'Universitat de Fisioterapia, senyalen els següents possibles efectes negatius del mal ús de la tecnologia:[quina?]

"-Dolor, tensió, sobrecàrrega i sensació de pes a la zona d'espatlles o coll. Això es deu a la sobrecàrrega de la musculatura cervico-escapular, com ara els trapezis i l'elevador de l'escàpula.

-Mals de cap i / o sensació de mareig per la contracció mantinguda dels suboccipitals i pels possibles efectes de mantenir l'atenció fixa en la pantalla durant un temps prolongat.

- Alteracions de la columna cervical per les tensions asimètriques derivades de la posició. "Rigidesa, inestabilitat i / o bloqueig de certs segments de la columna vertebral són les conseqüències", han puntualitzat.

-Dolor i rigidesa en mans i dits, i fins i tot formigueig. L'ús excessiu del polze ha arribat unit als smartphones, i les expertes adverteixen que "es troben molts casos de tendinitis de la musculatura relacionada amb aquests moviments".

-Debilitat i inhibició de la musculatura estabilitzadora del tronc i la columna vertebral, així com la pèrdua de control motor, cosa que deriva de la pèrdua del patró fisiològic i normal de moviment.

-Manca de mobilitat i rigidesa. "Això es dona sobretot a l'hora de fer moviments amb l'espatlla i les extremitats superiors, causa d'una incorrecta posició de la cintura escapular", han indicat les especialistes.

-Dolors referits a la zona frontal i cervical, i fins i tot sensació de pressió en el conducte auditiu i / o al globus ocular. Les expertes han adviertit que "en fer servir el mòbil molta estona mantenim el cap en una posició forçada no idònia, que podria activar els anomenats punts gallet miofascials (PGM), descrits com nòduls hiperirritables i situats al múscul".

-Dificultats respiratòries i / o sensació d'opressió al pit. Aquestes deriven de la pèrdua de la capacitat del volum pulmonar pel tancament del tòrax i manca d'expansió costal.

-Inquietud, dèficit d'atenció, ansietat i un augment de l'estrès, ja que s'està produint una estimulació i un augment de l'excitabilitat del sistema nerviós." El mateix informe PISA alerta de que l'abús de la tecnologia en els adolescents afecta negativament en el seu rendiment escolar.

-"Disminució de la qualitat del son i insomni. "Si es fa servir el mòbil abans d'anar a dormir pot afectar el son. La lluminositat de la pantalla activa certs receptors que 'enganyen' al cervell fent-li pensar que encara és de dia", han assenyalat. A més, l'insomni al seu torn és un condicionant de patir fatiga, irritabilitat, somnolència i dificultats per dur a terme l'activitat laboral de manera satisfactòria."

A més dels següents efectes han aparegut nous trastorns psicològics i físics:

- Nomophobia (de no mobile phobia ): ansietat i irritació davant l'ausència o la poca proximitat d'un aparell mòbil.

- Síndrome de la vibració fantasma: alteració neurològica que provoca la sensació que el telèfon vibra, fins i tot quan l'afectat no té aquest dispositiu a sobre o quan el mòbil està apagat.

- Whatsappitis: lesió que provoca dolor a les articulacions de les mans per la prolungada i exagerada manipulació del teclat mòbil. Aquesta, fou diagnosticada per primer cop el nadal del 2013 a l'Hospital Universitari de Granada.

Propostes de regulació 
Hi ha una gran part de la població que està preocupada per aquests possibles efectes i que per tal d'evitarlos ha creat plataformes com és el cas de Tecnoatenció. Aquesta ofereix "un servei de prevenció, orientació i tractament dels efectes de l'ús inadequat de les noves tecnologies, fent especial incidència en la població infantil i juvenil. Per tant, Tecnoatenció posa l'èmfasi en la distinció de l'ús de les TIC i l'abús, el que es podria considerar una dependència o addicció, amb l'objectiu de promoure l'ús responsable de les noves tecnologies, alertar del possibles riscos i detectar possibles situacions problemàtiques."

Referències 

Internet